Питер Леви () — австралийский кинооператор. Он был членом Австралийского общества кинооператоров с 1983 года, и членом Американского общества кинооператоров с 2000 года.

Награды

Номинации 
 Премия Американского общества кинооператоров: Лучшие достижения в операторской работе в фильме недели/мини-сериале за «Жизнь и смерть Питера Селлерса» (2005)
 Премия Американского общества кинооператоров: Лучшие достижения в операторской работе в фильме недели/мини-сериале за пилот сериала «24 часа» (2002)

Победы 
 Премия Австралийского общества кинооператоров — Оператор года за фильм «Хищник 2» (1991)
 Премия «Эмми» за лучшую операторскую работу над получасовым сериалом за пилот «Californication» (2008)
 Премия «Эмми» за лучшую операторскую работу над мини-сериалом или фильмом за «Жизнь и смерть Питера Селлерса» (2005)

Избранная фильмография 
 Кошмар на улице Вязов 5: Дитя сна / A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child (1989)
 Хищник 2 / Predator 2 (1990)
 Рикошет / Ricochet (1991)
 Ночь страшного суда / Judgement Night (1993)
 Сметённые огнём / Blown Away (1994)
 Остров Головорезов / Cutthroat Island (1995)
 Сломанная стрела / Broken Arrow (1996)
 Затерянные в космосе / Lost in Space (1998)
 Под подозрением / Under Suspicion (2000)
 24 часа / 24 (2002)
 Крутящий момент / Torque (2003)
 Жизнь и смерть Питера Селлерса / The Life and Death of Peter Sellers (2004)
 Одинокие сердца / Lonely Hearts (2006)
 Жатва / The Reaping (2007)
 Блудливая Калифорния / Californication (2008)
 Необычный детектив / The Unusuals (2009)
 Обитель лжи / House of Lies (2012)
 Безрассудный / Reckless (2013)
 Сила воли / Race (2016)

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»